Уилямс FW17 е болид с който отбора на Уилямс участва през сезон 1995 от Формула 1 като дизайнера на този болид е Ейдриън Нюй. То бе пилотирано от Деймън Хил, който е за трета година за английския тим и Дейвид Култард който е в своя първи пълен сезон, след като бе част от тима през 1994.

Макар тима да има най-добро шаси и двигател тима записа разочороващ сезон, след като Бенетон и Михаел Шумахер отново доминираха през целия сезон. Отборът модифицира своя болид на FW15B който бе използван за Португалската ГП. В последните състезания тима постигна 4 пол-позиции и две победи, макар титлите при пилотите и при конструкторите са били притежание на Шумахер и на Бенетон.

Уилямс завърши сезон 1995 на втора позиция при конструкторите със 112 точки.

Уилямс FW17 ще бъде запомнено като бе първия болид на Уилямс който се състезава с повишен нос.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1